Топлица — топоним:
 Топлица — река;
 Топлица — село, община Врапчиште, Республика Македония;
 Топлица — село, община Прилеп, Республика Македония;
 Топлица — село, община Сребреница Республики Сербской Боснии и Герцеговины;
 Топлица — город в Румынии;
Топлица — область в Сербии.

См. также 
 Топличский округ
 Top of the Pops